Нина Петровна Лемеш () — украинская биатлонистка, призёр чемпионатов мира, чемпионатов Европы, этапов Кубка мира. Участница трех Олимпийских игр.

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины.

Карьера 

Выступления в Кубке мира начала в сезоне 1994/1995. На первом же этапе сезона, в Бад Гаштайне в индивидуальной гонке, она сумела пробиться в зачетную зону заняв 19-е место. В ходе сезона несколько раз входила в очковую зону и по его итогам набрала 33 очка заняв 33-е место в общем зачете Кубка мира. Выступала на Чемпионате мира по биатлону 1995 года в Антхольце, где заняла 26-е место в индивидуальной гонке и 22-е в спринте. На Чемпионате Европы 1995 в Ле-Гран-Борнан завоевала две серебряных медали в индивидуальной гонке и эстафете.

В следующем сезоне Лемеш заняла в общем зачете Кубка мира 43-е место с 30-ю очками, а на Чемпионате мира в Рупольдинге завоевала серебряную медаль в командной гонке.

В сезоне 1996/1997 Нина впервые попадает в десятку сильнейших заняв 8-е место в спринте на этапе в Оберхофе. На Чемпионате мира 1997 в Брежно-Осрблье повторяет своё наивысшее достижение заняв 8-е место в спринте. В конце сезона, на этапе в Нагано, Лемеш в составе украинской эстафетной команды становится победительницей. По итогам сезона она занимает 37-е место в общем зачете Кубка мира.

В сезоне 1997/1998 Лемеш одерживает первую и единственную победу в личных гонках на Кубке мира. Это случилось в спринте на предолимпийском этапе в Антхольце. На Олимпийских играх в Нагано Нина приняла участие в спринтерской гонке и заняла 22-е место. По итогам сезона в Кубке мира она оказалась на 36-м месте.

Сезон 1998/1999 стал самым удачным для спортсменки в Кубке мира. Она регулярно набирает очки на этапах, дважды попадает в десятку сильнейших. На этапе в Рупольдинге становится победительницей в составе эстафетной команды. На Чемпионате мира 1999 года Лемеш занимает 16-е место в спринте, 19-е в преследовании, 27-е в индивидуальной гонке и 11-е в масс-старте. По итогам сезона она набирает 159 очков и занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира.

В сезоне 1999/2000 4 раза становится призёром этапов кубка мира в эстафете. В том числе она завоевывает бронзовую награду на Чемпионате мира в Хольменколлене. Но в личных соревнования на Чемпионате мира спортсменка выступает неудачно, заняв 52-е место в спринте и не финишировав в гонке преследования. По итогам сезона она заняла 43-е место с 30-ю очками.

В сезоне 2000/2001 Лемеш в последний раз попадает в десятку сильнейших на этапе Кубка мира - 6-е место в спринте в Лейк-Плэсиде. Попадает в тройку призёров в эстафете на этапе в Антхольце. На Чемпионате мира в Поклюке завоевывет очередную бронзовую медаль в эстафете. В спринте она занимает 17-е, а в гонке преследования 18-е место. В общем зачете Кубка мира спортсменка финиширует на 38-й позиции набрав ровно 100 очков.

Относительно удачно начав сезон 2001/2002 (11-е и 12-е места на первом этапе), в дальнейшем спортсменка не смогла развить успех, только один раз попав в двадцатку сильнейших по результатам личных гонок. На этапе в Поклюке становится третьей в составе эстафетной команды. На своей второй Олимпиаде Лемеш занимает 47-е место в спринте и 10-е в эстафете. По итогам сезона она набрала 87 очков и заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

Сезон 2002/2003 пропускала, а вернувшись после рождения ребенка в большой спорт уже не смогла выйти на прежний уровень результатов. Только 5 очков в общем зачете Кубка мира в сезоне 2004/2005 и 4 очка в сезоне 2006/2007. Принимала участие в Чемпионатах мира 2004, 2005 и 2007 годов. Лучшим результатом в личных гонках стало 35-е место в гонке преследования на последнем для неё Чемпионате мира 2007 года в Антхольце. На третьих и последних для себя Олимпийских играх выступила в спринте (50-е место), гонке преследования (41-е место) и эстафете (11-е место). В этом же году на Чемпионате Европы в Лангдорф-Арберзее завоевала золотую медаль в спринте.

Сезон 2006/2007 стал последним в её спортивной карьере.

Участие в чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Общий зачёт Кубка мира 
 1994/1995 — 33-е место (33 очка)
 1995/1996 — 42-е место (30 очков)
 1996/1997 — 37-е место (51 очко)
 1997/1998 — 36-е место (54 очка)
 1998/1999 — 17-е место (159 очков)
 1999/2000 — 43-е место (30 очков)
 2000/2001 — 38-е место (100 очков)
 2001/2002 — 40-е место (87 очков)
 2002/2003 — не выступала
 2003/2004 — очков не набирала
 2004/2005 — 79-е место (5 очков)
 2005/2006 — очков не набирала
 2006/2007 — 77-е место (4 очка)

Примечания 

Биатлонисты Украины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Заместители министров Украины
Спортсмены Чернигова